Parrett bezeichnet:

 River Parrett, Fluss im Südwesten Englands

Parrett ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Parrett (* 1991), englischer Fußballspieler
 Favel Parrett (* 1974), australische Schriftstellerin
 Jeff Parrett (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Rodger Parrett (1936/37–2023), US-amerikanischer Jazzmusiker
 William F. Parrett (1825–1895), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Paret
 Parrott